Elimia pueda aplicar a:

 Elimia, un distrito del suroeste del Reino de Macedonia, en la Alta Macedonia, cuyas fronteras eran Eordea al este, Oréstide al norte, Pieria al oeste y Perrebia al sur.
 Elimia, un género de molusco gasterópodo de la familia Pleuroceridae en el orden de los Mesogastropoda.